Little, signifiant «petit» en anglais, peut désigner :

 Little (maladie ou syndrome de)

Patronymes

 Andrew Little (1956-), homme politique néo-zélandais,
 Angela Little (1972-), modèle de charme et actrice américaine,
 Ann Little (1891-1984), actrice américaine du cinéma muet,
 Broc Little (1988-), , joueur américain de hockey sur glace,
 Booker Little (1938-1961), trompettiste américain de jazz,
 Bryan Little (1987-), joueur canadien de hockey sur glace,
 Cleavon Little (1939-1992), acteur américain,
 Constance et Gwenyth Little, (1899-1980) et (1903-1985), sœurs et auteures américaines de roman policier,
 Dwight H. Little (1947-), réalisateur, scénariste et producteur américain,
 Eddie Little (1955-2003), écrivain et journaliste américain, 
 Edward Little (1811-1848), officier de marine britannique,
 Elizabeth Little (1960-), joueuse de tennis australienne,
 Floyd Little (1942-2021), joueur américain de football américain,
 
 John Little (1928-), scientifique américain,
 John Sebastian Little (1851-1916), homme politique américain,
 
 Mario Little (1987-), joueur américain de basket-ball,
 Mark Little (1988-), footballeur anglais,
 Mickey Little (1941-), acteur américain,
 Nassir Little (2000-), joueur américain de basket-ball,
 Nicky Little (1976-), joueur fidjien de rugby à XV,
 Pauline Little, actrice canadienne,
 Rich Little (1938-), acteur, scénariste et producteur canadien,
 Samuel Little (1940-2020), tueur en série américain.
 Walter Little (1969-), joueur néo-zélandais de rugby à XV,
 Elbert Luther Little, (1907-2004), botaniste américain.

Pseudonymes 
 Little, le nom de scène de la chanteuse française d'origine vietnamienne Aurélie Nguyễn,
 Little Bob, groupe de rock français,
 Little Eva (de son vrai nom Eva Narcissus Boyd, 1943-2003), chanteuse américaine,
 LITTLE, le nom de scène du rappeur japonais Kenji Kojima, ayant notamment fait partie du groupe KICK THE CAN CREW,

Cinéma
De nombreux titres de films comportent le mot Little :
 Little, film 2019
 Chicken Little, un long-métrage d'animation et classique d'animation des studios Disney,
 Plastic Little, un animé créé par Satoshi Urushihara,
 Stuart Little, un film américain réalisé par Rob Minkoff,

Toponymes
De nombreux toponymes comportent le mot Little :
 Little, un cours d'eau de Louisiane aux États-Unis,
 Papa Little, une île du Royaume-Uni située en Écosse,

Patronyme anglais